Mahaney ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kevin Mahaney (* 1962), US-amerikanischer Segler
 William Mahaney (* 1941), US-amerikanischer Geograph und Geologe